Schwalm steht für:
 Schwalm (Kultur), Kulturraum in Schwalm-Eder-Kreis, Nordhessen
 Schwalm (Landschaft), naturräumliche Landschaft in Nordhessen
 Schwalm (Eder), Nebenfluss der Eder in Nordhessen
 Schwalm (Maas), Nebenfluss der Maas in Nordrhein-Westfalen
 Fettschwalm, Vogel aus der Ordnung der Schwalmartigen
 Schwalm, veraltet für einen Vogel aus der Familie der Schwalben

Schwalm ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Schwalm (* 1990), deutsche Hürdenläuferin, siehe Christiane Klopsch
 Dirk Schwalm (1940–2016), deutscher Physiker
 Fritz Schwalm (1910–1985), deutscher SS-Führer

 Horst Schwalm (1904–1977), deutscher Gynäkologe
 Jakob Schwalm (1865–1931), deutscher Bibliothekar und Historiker
 J. D. Schwalm (James Doyle Schwalm; * 1981), amerikanischer Visual Effects Supervisor
 J. Peter Schwalm (* 1970), deutscher Komponist und Musikproduzent
 Johann Heinrich Schwalm (1864–1946), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Dichter
 Jörg Schwalm (* 1942), deutscher Jurist
 Jürgen Schwalm (* 1932), deutscher Dichterarzt
 Manfred Schwalm (1939–2010), deutscher Fußballspieler
 Monika Schwalm (1946–2008), deutsche Politikerin (CDU)
 Oskar Schwalm (1856–1936), deutscher Komponist und Musikverleger
 Viktoria Schwalm (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Schwalm (* 1954), deutscher Musiker, Mitglied der Wildecker Herzbuben